Рејчел Вајс () је британска глумица рођена 7. марта 1970. године у Лондону (Енглеска).

Филмографија 

|-
| 1996. || Ланчана реакција || -{Chain Reaction}- || др Лили Синклер || 
|-
| 1996. || Украдена лепота || -{Stealing Beauty}- || Миранда Фокс || 
|-
| 1998. || || -{Swept from the Sea}- || Ејми Фостер || 
|-
| 1998. || || -{I Want You}- || Хелен || 
|-
| 1999. || Мумија || -{The Mummy}- || Евелин Карнахан || 
|-
| 1999. || || -{Sunshine}- || Грета || 
|-
| 2001. || || -{Beautiful Creatures}- || Петула || 
|-
| 2001. || Непријатељ пред вратима || -{Enemy at the Gates}- || Тања Чернова || 
|-
| 2001. || Повратак мумије || -{The Mummy Returns}- || Евелин Карнахан О'Конел/принцеза Нефертити || 
|-
| 2002. || || -{About a Boy}- || Рејчел || 
|-
| 2003. || Лака лова || -{Confidence}- || Лили || 
|-
| 2003. || Облик ствари || -{The Shape of Things}- || Евелин Ен Томпсон || 
|-
| 2003. || Одбегла порота || -{Runaway Jury}- || Марли || 
|-
| 2004. || || -{Envy}- || Деби Дингман || 
|-
| 2005. || Константин || -{Constantine}- || Анџела Додсон/Изабел Додсон || 
|-
| 2005. || Брижни баштован || -{The Constant Gardener}- || Теса Квејл || 
|-
| 2006. || Извор живота || -{The Fountain}- || Изи || 
|-
| 2006. || Ерагон || Eragon || Сафира || глас 
|-
| 2007. || || -{Fred Claus}- || Ванда ||
|-
| 2013. || Оз, велики и моћни || -{Oz the Great and Powerful}- || Еванора, зла вештица истока ||
|-
| 2018. || Миљеница || -{The Favourite}- || Сара Черчил ||
|-
| 2021. || Црна удовица || -{Black Widow}- || Мелина Востоков / Црна удовица ||
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1970.
Британске глумице
Енглеске глумице
Добитници награде Златни глобус
Добитници награде БАФТА
Биографије живих особа
Добитнице награде Оскар за најбољу глумицу у споредној улози